Petre-Florin Manole () este activist de drepturile omului, politician român și deputat român, ales în 2016 pe lista Partidului Social Democrat în București.

Educație și formare 
În anul 2002 a absolvit Colegiul Național „Mihai Viteazul” din Slobozia, făcând parte dintr-o clasă cu profil de științe socio-umane. În 2006 a fost beneficiarul programului „Roma Political Participation” organizat de către National Democratic Institute for International Affairs în București.

În 2010 a absolvit cu diplomă de Licență Facultatea de Istorie din cadrul Universității din București. În același an a participat la cursul „Human Rights & Foreign Policy”, organizat de către U.S. Department of State în cadrul programului „International Leadeship Visitors Program”.

Experiența profesională în Protecția Drepturilor Omului 
Cariera în protecția drepturilor omului a început în 2002, când, după absolvirea liceului a participat la stagiu de voluntariat timp de 2 ani la Centrul Romilor pentru Politici Publice „Aven Amentza” unde a avut responsabilități în organizarea de evenimente. Din 2006 a continuat în cadrul Agenției de Dezvoltare Comunitara „Împreună” ca și coordonator de proiecte până în 2008.

Din 2007 până în 2011 a fost angajat în cadrul Institutului Național pentru Studierea Holocaustului din România „ELIE WIESEL” unde a ocupat poziția de referent și a avut responsabilități în relații publice. Între 2011 și 2012 a fost colaborator al Roma Education Fund Romania ca expert, continuând activitatea în domeniul relațiilor publice.

În 2014 a ocupat poziția de Bursier Senior în domeniul cercetării istoriei romilor în cadrul Institutului pentru Studierea Problemelor Minorităților Naționale.

Din 2015 până la sfârșitul lui 2016 a fost membru în Colegiul Director al Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării (CNCD).

Experiența politică 
S-a înscris Partidul Social Democrat în 2009 .

În 2012 a fost ales pe listele aceluiași partid în funcția de consilier local în cadrul Primăriei Sectorului 5, poziție ocupată până în 2015.

A ocupat poziția de consilier al Ministrului delegat pentru Dialog Social în cadrul Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice în perioadele 2012-2013, 2014- 2015.

În alegerile parlamentare din 11 decembrie 2016 a fost propus pe lista PSD București pentru un loc în Camera Deputaților. A fost ales ca deputat în circumscripția electorala nr. 42 București, fiind validat pe 21 decembrie 2016 prin HCD nr. 122/2016. 

În prezent este Secretar al Comisiei pentru Drepturile Omului, Culte și Problemele Minorităților Naționale, Președinte al Subcomisiei antidiscriminare, membru în Subcomisia pentru minoritatea maghiară și membru în Subcomisia pentru respecta și apărarea drepturilor și libertăților cetățenilor români aparținând minorității rome. De asemenea, face parte și din Comisia specială comună a Camerei Deputaților și Senatului pentru ''coordonarea activităților parlamentare necesare pregătirii Președinției Consiliului Uniuni Europene din primul semestru al anului 2019'

Vezi și 
 Legislatura 2016-2020 (Camera Deputaților)
 Parlamentul României

Note

Legături externe 
 Activitatea parlamentară

Politicieni români în viață
Deputați români 2016-2020
Membri ai Partidului Social Democrat
Oameni din Slobozia
Activiști români pentru drepturile omului
Români de origine romă